Vercana bezeichnet:

eine gallische oder germanische Göttin, siehe Vercana (Göttin)
eine lombardische Gemeinde, siehe Vercana (Lombardei)